Енглунд; Енґлунд
 Андреас Енглунд (* 1996) — шведський хокеїст.
 Біргітта Енглунд Димитрова (* 1946) — шведська лінгвістка.
 Джин Енглунд (1917—1995) — американський професійний баскетболіст і тренер.
 Джордж Енглунд (1926—2017) — американський актор, режисер, редактор та кінопродюсер.
 Ейнар Енглунд (1916—1999) — фінський композитор, піаніст і педагог.
 Занна Енглунд (* 1975) — німецька актриса і фотомодель.
 Ларс-Ерік Енглунд (1934—2010) — шведський генерал; командувач ВПС Швеції (1988—1994).
 Мона-Ліза Енглунд (1933—1999) — шведська гандболістка, фігуристка та бадмінтоністка.
 Нільс-Юель Енглунд (1907—1995) — шведський лижник, призер Олімпійських ігор, триразовий чемпіон світу.
 Ніта Енглунд (* 1992) — американська лижниця.
 Ола Енглунд (* 1981) — шведський музикант та автор пісень.
 Петер Енґлунд (* 1957) — шведський історик, археолог, філософ.
 Сорелл Енглунд (* 1945) — прима-балерина Датського королівського балету (1970—1993).
 Торбйорн Енглунд (* 1979) — шведський мультиінструменталіст, композитор і співак.
 Фріц Енглунд (1871—1933) — шведський шахіст.

Також 
 Роберт Інглунд (* 1947) — американський актор, чиєю найвідомішою роллю є вигаданий серійний вбивця Фредді Крюгер в серії фільмів жахів «Кошмар на вулиці В'язів».

Див. також 
 Гамбіт Енглунда